Saeed Jaffrey (ur. 8 stycznia 1929 w Maler Kotla w Pendżabie, zm. 14 listopada 2015 w Londynie) – indyjski aktor.

Życiorys 
Ukończył historię na uniwersytecie w Allahabadzie. Studiował też w Staff Training Institute of All India Radio. Karierę zaczynał grając w teatrze, 1951-1956 w Nowym Delhi działał w założonym przez siebie teatrze angielskim Theatre Unity, jednocześnie reżyserując w All India Radio. Grał w sztukach Szekspira, Oscara Wilde’a, Tennessee Williamsa. Studia zakończył w 1956 roku w Royal Academy of Dramatic Art w Londynie. Rok 1957 spędził objeżdżając USA ze sztukami Szekspira. Grał nie tylko w indyjskich filmach (nagrodzony za Shatranj Ke Khilari 1977), ale i w brytyjskich - Gandhi, Perła w Koronie (TV film brytyjski), The Guru (1969) James Ivory'ego, Podróż do Indii David Leana, czy Moja piękna pralnia Stephen Frearsa (za rolę nominowany do nagrody BAFTA). Grał zauważane drugoplanowe role .

Z pierwszą żoną miał troje dzieci.

Filmografia

Przypisy

Bibliografia 
 

Indyjscy aktorzy filmowi
Indyjscy aktorzy teatralni
Urodzeni w 1929
Zmarli w 2015
Brytyjczycy pochodzenia indyjskiego